Unter Schwatz versteht man:
 ein Gespräch, siehe Schwätzen
 eine alte Schreibweise der Stadt Schwaz